Лаврентий Калиновский () — художник украинского происхождения XVIII века, педагог.

Окончил высшие классы рисования при Харьковском коллегиуме (около 1770 г.). Ученик Ивана Саблукова (Саблучка). Продолжил обучение живописи в Италии.

С 1783 г., вернувшись на родину, преподавал в художественных классах Харьковского коллегиума.

Жил и работал в Харькове. Классный чиновник (1790).

Предположительно в 1790 г. Лаврентий Калиновский, будучи губернским архитектором, разработал проект свайного моста через реку Сейм.

C 1779 г. живописец жил в Петербурге.

Примечания

Литература 
 Большая биографическая энциклопедия. 2009. Калиновский, Лаврентий.

Ссылки 
 Словник художників України / За ред. М. П. Бажана (відп. ред.) та ін. — К.: Головна редакція Української Радянської Енциклопедії, 1973. — 272 с., іл.

Художники России XVIII века
Художники Украины
Родившиеся в Российской империи
Выпускники Харьковского коллегиума
Педагоги Российской империи
Педагоги Украины